Park City kan syfta på:
Park City, Illinois
Park City, Kansas
Park City, Kentucky
Park City, Utah

Se även
Park City Mountain Resort